Christoffel Plantijn, (1520 - 1589) een boekdrukker en uitgever van drukkerij Plantijn te Antwerpen
 Plantin (premetrostation), een metrostation in Antwerpen
 Plantin (lettertype), bedacht door Frank Hinman Pierpont
 Plantin Genootschap te Antwerpen